Gabriel Ruelas (né en 1970), un boxeur mexicain ;
 Julio Ruelas (1870-1907), un artiste mexicain ;
 Rafael Ruelas (né en 1971), un boxeur américain.

Voir aussi
 Frères Rodríguez Ruelas.